Brisbane International 2017, właśc. Brisbane International presented by Suncorp 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 1–8 stycznia 2017 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 495 630 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Australii